Mnemosine ou Mnemósine (), era uma titânide que personificava a memória na mitologia grega. A palavra "mnemônico" é derivada da palavra grega antiga μνημονικός (mnēmonikos), que significa "memória ou relacionada à memória"  e está relacionada a Mnemósine ("lembrança"). Ambas as palavras são derivadas de μνήμη (mnēmē), "lembrança, memória".

Família 

Mnemósine era filha de Urano e Gaia. Mnemosine uniu-se com seu sobrinho Zeus, que se apresentou a ela sob o disfarce de um pastor. Eles ficaram juntos por nove noites consecutivas nas montanhas Pieria e depois de um ano, Mnemosine deu à luz as nove musas, que nasceram em um nascimento múltiplo:

 Calíope  — Poesia Épica
 Clio  —  História 
 Erato  —  Poesia Romântica
 Euterpe  —  Música
 Melpômene  —  Tragédia
 Polímnia  —  Hinos
 Terpsícore  —  Danças
 Tália  —  Comédia
 Urânia  —  Astronomia

Mitologia 

Diodoro Sículo escreveu que foi ela quem descobriu o poder da memória e que ela deu nomes a muitos dos objetos e conceitos usados para fazer os mortais se entenderem enquanto conversavam .

Mnemósine também era o nome de um rio no Hades, em frente a Lete, de acordo com uma série de inscrições funerárias gregas do século IV a.C. escrito em hexâmetros dáctilos. As almas dos mortos bebiam de Lete para que não se lembrassem de suas vidas anteriores quando reencarnassem. No Orfismo, os iniciados foram incentivados a beber do rio Mnemosine, o rio da memória, quando morreram, que impediria a transmigração da alma.

Segundo Pausânias, em Lebadeia na Beócia havia a caverna de Trofônio, que era uma das entradas do submundo e onde entrar era necessário primeiro beber de duas fontes. O primeiro, com o nome de Lete (esquecimento), fazia esquecer das coisas passadas, enquanto o outro, com o nome de Mnemosine, permitia lembrar o que teríamos visto na vida após a morte . Um procedimento semelhante é descrito no mito de Er no final da República de Platão.

Culto 

Embora não seja uma das divindades mais populares, Mnemosine foi objeto de algum culto menor na Grécia Antiga. Estátuas dela são mencionadas nos santuários de outros deuses, e ela era frequentemente retratada ao lado de suas filhas, as musas. Ela também era adorada em Lebadeia, na Beócia, no Monte Hélicon, na Beócia, e no culto de Asclépio.

Havia uma estátua de Mnemosine no santuário de Dioniso, em Atenas, ao lado das estátuas das musas, Zeus e Apolo, e também uma estátua com suas filhas, as musas, no templo de Atena Alea.

Culto de Asclépio 

Mnemosine era uma das divindades cultuadas no culto de Asclépio que se formou na Grécia antiga por volta do século V a.C. . Dizia-se que Asclépio, um herói grego e deus da medicina, era capaz de curar doenças, e o culto incorporou uma infinidade de outros heróis e deuses gregos em seu processo de cura. A ordem exata das ofertas e orações variava de acordo com o local , e o suplicante costumava fazer uma oferta a Mnemosine. Depois de fazer uma oferenda ao próprio Asclépio, em alguns locais, uma última oração foi proferida a Mnemosine, quando o suplicante se mudou para a parte mais sagrada do Asclepeion para incubar. A esperança era que uma oração a Mnemosine ajudasse o suplicante a se lembrar de qualquer visão que tivesse enquanto dormia ali.

Genealogia

Ver também 
Titã
Mnemónica
Moneta
O asteróide 57 Mnemosyne, descoberto em 1859, foi nomeado em homenagem a Mnemosine.

Ligações externas 

Mnemosine - Greek Mythology Link 
Mnemosine - Theoi Project 
 Mnemosine - Encyclopedia Mythica 
 Mnemosine - Encyclopedia Britannica 
Mnemosine - Θεογονία, ονομάτων επίσκεψις 
Mnemosine - Greek Mythology 
Mnemosine - Timeless Myths 
O lugar mítico da memória 

Mitologia grega
Deuses gregos
Titãs (mitologia)
Personificações da mitologia grega